

Клецьк — місто, Мінська область, Клецький район
 Клецьк — залізнична станція Барановицького відділення Білоруської залізниці